Demokratyczne Koło Poselskie
 Deutsche Kommunistische Partei